Messier 86 (M86), een object aan de sterrenhemel
Een verkeersweg:
M86 (Hongarije)